Дже́йсон Бра́ун: Браун, Джейсон (, род. 1976) — британский певец и рэпер.
 Браун, Джейсон (, род. 1982) — валлийский футболист.
 Браун, Джейсон (, род. 1994) — американский фигурист-одиночник.